Ruben ist ein männlicher Vorname. Außerdem bezeichnet Ruben:

 Ruben (Bibel), den ersten Sohn Jakobs in der hebräischen Bibel
 Ruben (Werben), bewohnter Gemeindeteil von Werben, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg, Deutschland 

Siehe auch:
 Rüben (Begriffsklärung)